Louis Rosoor, organiste peut faire référence à : 

 Jean-Louis Rosoor (1816-1870) souvent mentionné comme Louis Rosoor, organiste et chef de chœur ;
 Louis Rosoor (1850-1918), organiste et chef de chœur (fils de Jean-Louis Rosoor);